Dein Wille geschehe (Vaterunserbitte) ist Titel bzw. -bestandteil von:
 Dein Wille geschehe (Fernsehserie), Frankreich
 Neben der Spur – Dein Wille geschehe (2017), Teil 4 der Krimireihe
 Dein Wille geschehe, Amigo, Westernkomödie (1972)